Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2004—2005 — 104-й сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном став Гленторан.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Портадаун взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубка Північної Ірландії 2004—2005.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/6 травня 2005

|}

Посилання 
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Північної Ірландії на rsssf 

2004—2005
Північна Ірландія
Північна Ірландія